Ваши или вашке (-{Phthiraptera}-) су ред инсеката, који обухвата секундарно бескрилне представнике, који живе као облигатни ектопаразити птица и сисара. Ред ваши, пероједа и длакоједа броји преко 4900 врста, од којих се 3 сматрају преносиоцима људских болести. Међу сисарима, ваши не паразитирају кљунаре и ехидне, поједине торбаре (редове -{Microbiotheria}- и -{Notoryctemorhpia}-), слепе мишеве, китове, морске краве и љускавце. Јаја ваши називају се гњиде.

Екологија 

Просечан број ваши по домаћину има тенденцију да буде већи код крупних врста птица него код малих. Ваши имају агрегирану дистрибуцију међу јединкама птица, тј. већина ваши живи на неколико птица, док је већина птица релативно слободна од ваши. Овај образац је израженији код територијалних него код колонијалних — више друштвених — врста птица. Организми домаћини који роне под водом да би се хранили воденим пленом имају мање таксона ваши. Птичији таксони који су способни да испоље снажнију антипаразитску одбрану — као што је јачи имунски одговор Т ћелија или веће уропигијалне жлезде — садрже више таксона амблицеранских вашки од других.. Смањење величине популација домаћина може проузроковати дуготрајно смањење таксономског богатства ваши, на пример, птице које су унете на Нови Зеланд тамо су домаћин за мање врста ваши него у Европи. Односи полова ваши су уравнотеженији код више друштвених домаћина и пристраснији према женкама код мање друштвених домаћина, вероватно због јаче изолације међу подпопулацијама вашки (који живе на одвојеним птицама) у последњем случају. Изумирање врсте резултира изумирањем ваши специфичних за домаћина. Промена домаћина је насумичан догађај за који се чини да је врло ретко успешан, али се специјација одвила током еволуционих временских скала, тако да се понекад успешно остварује.

Ваши могу смањити очекивани животни век домаћина ако је зараза тешка, али изгледа да већина има мало утицаја на свог домаћина. Навика купања у прашини код домаћих кокошака је вероватно покушај птица да се отарасе ваши. Ваши могу пренети микробне болести и паразите хелминта, али већина јединки цео животни циклус проведе на једном домаћину и могу да се пренесу на новог домаћина само опортунистички. Ишноцеранске ваши могу смањити ефекат терморегулације перја; тако јако заражене птице губе више топлоте од других. Инфестација вашима је недостатак у контексту сексуалног ривалства.

Еволуција 

-{Phthiraptera}- ваши су чланови -{Psocodea}- (раније -{Psocoptera}-), реда који садржи књишке ваши, ваши коре и лисне муве. У оквиру Psocodea, ваши се налазе у подреду -{Troctomorpha}-, и најближе су породици -{Liposcelididae}-. Најстарија потврђена фосилна ваш је птичја ваш, -{Megamenopon rasnitsyni}-, из Екфелдер Мара, Немачка, која датира из еоцена, пре око 44 милиона година. За -{Saurodectes vrsanskyi}- из ранокредне (аптске) формације Заза у Бурјатији, Русија, такође се сугерише да је ваш, мада је то за сад оквирна тврдња.

Кладограм који показује положај -{Phthiraptera}- унутар -{Psocodea}-:

Класификација 

-{Phthiraptera}- је очигледно монофилетска група, уједињена као и чланови бројним изведеним карактеристикама укључујући њихов паразитизам на топлокрвним кичмењацима и комбинацију њихових метаторакалних ганглија са њиховим трбушним ганглијама да би се формирао један вентрални нервни спој. 

Група ваши је традиционално обухватала два реда, према типу усног апарата: -{Anoplura}-, које поседују усни апарат за сисање, и -{Mallophaga}-, са усним апаратом за грицкање. Ред -{Mallophaga}- се у савременим класификационим схемама сматра парафилетским. Ред се традиционално дели на два подреда, сисајуће ваши (-{Anoplura}-) и ваши које жвачу (-{Mallophaga}-); међутим, касније класификације сугеришу да су -{Mallophaga}- парафилетске и да су тада препозната четири подреда:

 -{Amblycera}-,
 -{Anoplura}-, где спадају човечји паразити телесна, сива и стидна ваш;
 -{Ischnocera}-,
 -{Rhyncophthirina}-.

Вашима најсроднијом исодишном групом сматра се подред -{Troctomorpha}- у оквиру књишких ваши. Стога би, пратећи филогенетски принцип у систематици инсеката, група ваши требало да се уврсти у ред књишких ваши.

Након што су открили да је Phthiraptera угнежђена у -{Psocoptera}-, -{Phthiraptera}-, 2021. де Моја -{et al.}- су предложили свођење ранга -{Phthiraptera}- на инфраред, а четири подреда на парвред. Ове промене су прихватили -{Psocodea}- досије врста и други, са изузетком стављања Phthiraptera у инфраред -{Nanopsocetae}-, као парвред, са четири горе наведене подгрупе. Ове класификације ће се вероватно променити у будућности као резултат текућих филогенетских истраживања.

Идентификовано је скоро 5.000 врста ваши, од којих око 4.000 паразитира на птицама и 800 на сисарима. Ваши су присутне на свим континентима у свим стаништима које заузимају животиње и птице домаћини. Има их чак и на Антарктику, где пингвини носе 15 врста ваши (из родова -{Austrogonoides}- и -{Nesiotinus}-). Најстарији познати запис о групи је Megamenopon rasnitsyni из еоцена Немачке, али је у суштини модерна форма, која припада клади -{Amblycera}-, тако да група као целина вероватно потиче из мезозоика.

Референце

Спољашње везе 

 National Pesticide Information Center – Understanding and Controlling Lice
 body and head lice on the University of Florida/Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures Web site
 crab louse on the University of Florida/Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures Web site
 Pediculus humanus capitis head louse facts, myths, life cycle at MetaPathogen
 Parasitic Insects, Mites and Ticks: Genera of Medical and Veterinary Importance 

Ваши